

Geografia

Canada 
 Montmagny – comune nella regione di Chaudière-Appalaches (Québec)

Francia 
 Montmagny – comune nel dipartimento della Val-d'Oise (Île-de-France)

Svizzera 
 Montmagny – ex comune ora frazione di Vully-les-Lacs, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)

Persone 
 Charles Huault de Montmagny (1601-1657) – funzionario francese